Het WTA-tennistoernooi van Memphis (officieel Cellular South Cup) van 2009 vond plaats van 15 tot en met 21 februari 2009 in de Amerikaanse stad Memphis. Het was de achtste editie van het vrouwentoernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Memphis 2009. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Enkelspel 
Titelhoudster Lindsay Davenport was haar titel niet komen verdedigen.

Het tweede reekshoofd Viktoryja Azarenka uit Wit-Rusland won het toernooi. Zij versloeg in de finale de als eerste geplaatste Deense Caroline Wozniacki in twee sets. Azarenka wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Memphis op haar naam te schrijven. Het was haar tweede WTA-titel.

De Belgische Kirsten Flipkens was rechtstreeks tot het hoofdtoernooi toegelaten, maar zij kwam niet voorbij de eerste ronde. De Nederlandse Michaëlla Krajicek wist zich via het kwalificatietoernooi te plaatsen voor het hoofdtoernooi. Zij versloeg in de eerste ronde de als zevende geplaatste Alla Koedrjavtseva en drong ten slotte door tot de kwartfinale, waarin zij werd verslagen door het eerste reekshoofd, Caroline Wozniacki.

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Titelhoudsters Lindsay Davenport en Lisa Raymond hadden zich niet voor het toernooi ingeschreven. Het eerste reekshoofd, Vania King en Alla Koedrjavtseva, bereikte de halve finale. Daarin werden zij verslagen door Joeliana Fedak en Michaëlla Krajicek, waardoor de Nederlandse speelster zich een plek in de finale veroverde.

Het als tweede geplaatste duo Viktoryja Azarenka en Caroline Wozniacki won het toernooi. Zij versloegen in de finale het ongeplaatste koppel Joeliana Fedak en Michaëlla Krajicek in twee sets, met een tiebreak in de tweede set. Het was hun eerste gezamenlijke titel. Wit-Russin Azarenka had daarnaast al een dubbelspeltitel met een andere partner; de Deense Wozniacki ook.

De twee winnaressen van het dubbelspeltoernooi moesten vervolgens met elkaar de eindstrijd in het enkelspel aangaan.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Memphis 2009
Memphis